Can Morell (Vallgorguina), masia del terme de Vallgorguina.
 Can Morell o Casal Solleric, casal senyorial de Palma, casa pairal dels Morell, marquesos de Solleric.